Bandon peut faire référence à :

Toponyme 

 Bandon, une localité du comté de Coos dans l'Oregon aux États-Unis, à l'embouchure du fleuve Coquille,
 Bandon, une localité du comté de Cork en Irlande,
 Bandon (circonscription britannique)
 Bandon, un cours d'eau du comté de Cork en Irlande,
 Bandon, l'ancien nom de Surat Thani en Thaïlande,
 Bandon Bay près de Surat Thani,

Patronyme 

 Dao Bandon (1947-), chanteur thaïlandais de musique Mor lam.

Autres 
 Earls of Bandon,
 Un bandon (pluriel banda), une unité de l'armée byzantine.

Voir aussi 

 New Bandon et New Bandon-Salmon Beach, deux villages canadiens du Nouveau-Brunswick.